Osgood (Indiana)
 Osgood (Missouri)
 Osgood (Ohio)